Murray Shire ist der Name folgender Verwaltungsgebiete in Australien:

 Murray Shire (New South Wales)
 Murray Shire (Western Australia)